Voici la liste des planètes mineures numérotées de 239001 à 240000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 239001 à 240000

239001-239100

239101-239200

239201-239300

239301-239400

239401-239500

239501-239600

239601-239700

239701-239800

239801-239900

239901-240000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000